Brummbach ist ein Gewässername:

 Brummbach (Linth), linker Zufluss der Linth in Linthal, Gemeinde Glarus Süd, Kanton Glarus
 Brummbach (Rhône), rechter Zufluss der dort Rotten genannten Rhône bei Betten, Gemeinde Bettmeralp, Bezirk Östlich Raron, Kanton Wallis
 Brummbach (Wern), vielleicht auch Brumbach, linker Zufluss der Wern in Mühlhausen, Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Brombach
 Brumbach